Список альбомов № 1 в США в 2000 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2000 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 9 недель на № 1 был альбом Supernatural гитариста Карлоса Сантаны.
 По 8 недель на № 1 были альбом No Strings Attached группы ’N Sync и диск The Marshall Mathers LP рэпера Эминема.

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 
 2000 год в музыке

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2000 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2000 года